Ez a lista Montana állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Montana megyéi
Közigazgatási listák